Сергей Скворцо́в:
 Скворцов, Сергей Александрович (1907—1982) — советский специалист в области теплотехники, дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Скворцов, Сергей Борисович (род. 1956) — советский политик.
 Скворцов, Сергей Викторович (род. 1964) — управляющий директор по инвестициям Госкорпорации Ростех.
 Скворцов, Сергей Иванович (1906—1953) — советский гидрограф, исследователь Арктики. 
 Скворцов, Сергей Иосифович (1896—1943) — священник Русской православной церкви, священномученик.